Prüfer (Pruefer, Prufer, "esaminatore"):
 Arthur Prüfer (1860-1944), musicologo tedesco
 Benjamin Prüfer (* 1979), scrittore e giornalista tedesco
 Curt Max Prüfer (1881-1959), un ambasciatore tedesco
 Friedrich Wilhelm Prüfer (1818-1888), un politico tedesco, membro del parlamento della Sassonia
 Heinz Prüfer
 Johannes Prüfer (1882-1947), un ricercatore tedesco ed educatore Fröbel
 Jürgen Prüfer (* 1967), un allenatore di calcio tedesco
 Richard Prüfer (1836-1878), uno dei membri della Prussia, sindaco di Dortmund
 Tillmann Prüfer (* 1974), un giornalista tedesco

 dominio di Prüfer
 gruppo di Prüfer